David Christopher Kelly (1944–2003) – ekspert od broni biologicznej dla Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii
 David Kelly (1929–2012) – irlandzki aktor
 David Kelly (ur. 1932) – bahamski żeglarz
 David Patrick Kelly (ur. 1952) – amerykański aktor
 David Jones (ur. 1955) – żeglarz z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
 David Kelly (ur. 1965) – irlandzki piłkarz
 David Kelly (ur. 1985) – australijski wioślarz